

Patronyme 

  (1908-1988), homme politique canadien ;
  (1919-1993), acteur britannique ;
 , auteur britannique.

Toponyme

, village du Northumberland ;
 , banlieue de Rugby dans le Warwickshire ;
 , village du Yorkshire de l'Est ;
 , banlieue d'Harrogate dans le Yorkshire du Nord ;
 , village du Yorkshire du Nord ;
 , banlieue de Rugby dans le Warwickshire.

Personnes 
 Bilton, rappeur français membre du 92i

Référence 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme